Speke steht für:

Geografie
 Speke (Liverpool), Stadtteil der Stadt Liverpool, Grafschaft Merseyside, England
 Speke Hall, Herrenhaus im Tudorstil in Speke, Liverpool, England
 Mount Speke oder Speke-Plateau, Teilgebirge des Ruwenzori-Gebirges in Ostafrika
 Speke (Fluss), Wasserlauf im Ortsteil Spekendorf, Stadt Aurich, Niedersachsen

Personen
 John Hanning Speke (1827–1864), britischer Afrikaforscher

Weiteres
 Speke, auch Specke, ursprünglicher Name des Adelsgeschlechts Bodelschwingh
 PS Speke, britischer Raddampfer, der von 1910 bis 1962 auf dem Kyogasee und dem Nil in Uganda verkehrte
 SPEKE (Kryptographie) (Simple Password Exponential Key Exchange), eine kryptographische Methode zum password authenticated key agreement (PAKE)
 Speke from the Harbour, Fanzine des englischen Fußballvereins FC Everton

Siehe auch:
 Specke